Albert Abraham Michelson (1852-1931) – amerykański fizyk, noblista 
 Eduard Robert Michelson (1861-1944) – estoński lekarz psychiatra
 Wiaczesław Michelson (1891-?) – radziecki wojskowy

 (27758) Michelson – planetoida
 Mount Michelson – szczyt na Alasce
 Catena Michelson – łańcuch kraterów na powierzchni Księżyca